Фёдор Фёдорович Квален (Фридрих фон Вангенгейм Квален) (; ) — русский военный (майор) и государственный (земский исправник) деятель, известен как геолог и палеонтолог.

Биография 
Родился 4 мая 1778 года в Гольштейне.

Учился в городе Дерпте.

В 1814 году перешел на русскую военную службу, был зачислен юнкером в 3-й Егерский полк армии П. X. Витгенштейна. Принимал участие в сражениях при Арси-сюр-Обе, Фер-Шампенуазе, во взятии Парижа. При штурме Бельвильских высот Квален лишился левой руки. За участие в кампании 1814 года награждён Знаком отличия военного ордена (Георгиевский крест) и дважды повышен в чине. По окончании войны вернулся со своим полком в Россию и прослужил в нём до 1819 года.

После отставки служил земским исправником в Белебеевском уезде, позже — полицмейстером в Оренбургском крае. Затем вновь был зачислен на военную службу, где получил чин капитана. После женитьбы в 1825 году, перевелся на должность земского исправника в Челябинск, и в 1831 году в чине майора вышел в отставку.

Изучал палеонтологию и геологию. Занимался геологическим изучением Оренбургской, Уфимской и Самарской губерний. Некоторое время служил управляющим заводами Пашкова в Пермской губернии. Здесь открыл залежи мрамора у посёлка Баландино; собрал большую коллекцию окаменелостей, составившую основу коллекции музея оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В 1840-х годах он ещё раз посетил Оренбуржье, где сопровождал экспедицию английского ученого Родерика Мурчисона и российского естествоиспытателя графа фон Кайзерлинга. В 1842 году опубликовал первые сведения о шиханах Шахтау.

Передал геологические экспонаты в музеи Санкт-Петербурга и Москвы, в особенности пермские окаменелости, горные породы, собранные им.

Его работы с 1840 по 1852 годы печатались в «Записках Санкт-Петербургского Минералогического Общества» и «Вестнике Естественных Наук», издаваемом «Московским обществом испытателей природы».

Скончался 10 июля 1864 года в Аренсбург (Германия).

Награды 
 Георгиевский крест
 и другие (см. мундир на фото)

Членство в обществах 
 Московское общество испытателей природы
 Рижское общество естествоиспытателей
 Российское минералогическое общество

Научные труды 
Основные публикации:
 Вангенгейм фон Квален Ф. Ф. О черноземе в России. : тип. Королева и комп., 1854. [2], 52 с.
 Статьи в Бюллетене МОИП.

Примечания

Литература 
 
 Соколов Д. Н. Несколько слов памяти Вангейма фон Квалена // Труды Оренбургской учен. архив. комиссии. 1903. Т. 11, вып. 11.
 Наугольных С. В. Растительные остатки пермского возраста из коллекции Ф. Ф. Вангенгейма фон Квалена в Геологическом музее им. В. И. Вернадского . : ГГМ РАН, 2001. 32 с. (VM-Novitates: Новости из Геологического музея им. В. И. Вернадского РАН; № 6).

Ссылки 
 Вангенгейм фон Квален  на book-chel.ru

Геологи Российской империи
Участники сражения при Фершампенуазе
Участники сражения при Арси-сюр-Обе
Участники сражения при Париже